Зайцева, Ольга:
 Зайцева, Ольга Алексеевна (род. 1978) — российская биатлонистка.
 Зайцева, Ольга Владимировна (Урбан; род. 1962) — советская теннисистка.
 Зайцева, Ольга Игоревна (род. 1984) — российская легкоатлетка.
 Зайцева, Ольга Николаевна (известна как: Громыко; род. 1978) — белорусская писательница и микробиолог.